Carson Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carson Mountain (New York)	
 Carson Mountain (North Carolina)	
 Carson Mountain (Virginia)	
 Carson Mountain (Washington)